Thomas Le Breton peut désigner :
 Thomas Le Breton, (1763-1838), bailli de Jersey de 1826 à 1831 et président des États de Jersey ;
 Thomas Le Breton junior (1791-1857), fils du précédent, bailli de Jersey de 1848 à 1857 ;
 Thomas Le Breton, (né en 1982), coureur de l'équipe de France de voile olympique.